Dietrich Bahner ist der Name folgender Personen:

* Dietrich Bahner senior (1913–1987), deutscher Unternehmer und Politiker (FDP, DU, AVP)
 Dietrich Bahner junior (1939–2009), deutscher Politiker (CDU), MdB